Куп УЕФА 2007/08. је 37. сезона овог европског фудбалског клупског такмичења. Финална утакмица је одиграна на Градском стадиону у Манчестеру, Енглеска 14. маја 2008. Прва предтакмичења су почела 19. јула, а главни турнирски део 20. септембра. У овом такмичењу участвовала су 123 фудбалска клуба (укључујући и квалификације). Различити број учесника, клубова из поједини земаља, зависан је од УЕФА коефицијетнта. Нова земља учесница је Црна Гора чија су два клуба учествовала у предтакмичењу (другопласирани из Прве лиге и победник купа).

Календар такмичења 

Календар према УЕФА кал..

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за 1. коло предтакмичења обавио је Генерални секретар УЕФА Девид Тејлор и Мишел Сантанеро, УЕФА-ин представник задужен за клупска такмичења у петак 29. јуна 2007. у 13,00 часова у Ниону, Швајцарска. Мечеви су се играли 19. јула и 2. августа 2007.

Друго коло квалификација 
Жреб за 2. коло предтакмичења обавио је Генерални секретар УЕФА Девид Тејлор и Ђорђо Марчети, УЕФА-ин представник задужен за прозесионални фудбал у петак 3. августа 2007. у 13,00 часова у Ниону, Швајцарска. Мечеви су се играли 16. августа и 31. августа 2007.

Прво коло 
Жреб за 1. коло обавио је Генерални секретар УЕФА Девид Тејлор и Жерар Хулије, тренер, освајач овог купа у сезони 2000/01, у петак 31. августа 2007. у 13,00 часова уМонте Карлу, Монако. Мечеви су се играли 20. септембра и 4. октобра 2007.

Победници ових 40 парова наћи ће се у жребу за други део такмичења УЕФА купа, који почиње 25. октобра и одржаће се по лигашком систему. Као и претходних сезона, чиниће га 8 група по 5 клубова. По три првопласиране екипе (укупно 24) и осам трећепласираних из прве фазе Лиге шамниона на пролеће настављају такмичење од шеснаестине финала, по куп систему.

Такмичење по групама 
Жреб је обављен 9. октобра у 12:00 часова у Ниону, Швајцарска. Пред извлачење екипе су били поређане по УЕФА коефицијетну у 5 „шешира“ (група) по осам екипа. Упрвом шеширу је било 8 екипа са највећим коефицијентом и тако до петог где су биле најслабије рангиране екипе. Из сваког шешира извлачива се по једна екипа и тако се формирало осам група по 5 екипа.

Распоред екипа по шеширима 

У случају кад два или више тимова имају исти број бодова критеријуми за предност су су одређени овим редоследом: 
 екипа која је постигла више голова;
 екипа која је постигла више голова у гостима;
 екипа која има већи број победа;
 екипа са више победа у гостима;
 екипа са већим УЕФА коефицијентом.

Група А 

 Легенда: тамнија поља - игра као домаћин, зелена боја - настављају такмичење, црвена боја - испадају из такмичења

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Шеснаестина финала 
Жреб за шеснаестину и осмину финала УЕФА купа биће одржан у Ниону Швајцарска 21. децембра у 13 часова.

Процедура ће бити иста као и у неколико претходних година. Клубови који су у такмичењу
по групама завршили на првом месту за противнике ће имати екипе које су зузеле трећа места. Другопласиране екипе ће за противнике имати екипе које су испале из такмичења у Лиги шампиона: ФК Олимпик Марсеј, ФК Розенборг, ФК Вердер, ФК Бенфика, ФК Ренџерс, ФК Спортинг, ФК ПСВ Ајндховен и ФК Славију Праг.

Предност домаћег терена у реваншима имаће првопласиране и другопласиране екипе из такмичења по групама. У шеснаестини финала не могу се састати клубови из исте земље.

Прве утакмице се играју 13 и 14. фебруара, а реванши 21. фебруара.

Осмина финала 
На жребању у Ниону 21. децембра одређени су и парови осмине финала УЕФА купа. Прве утакмице ће се играти 6. марта, а реванши 12 и 13. марта

Четвртфинале 
Жребање за четвртфинале и полуфинале УЕФА купа 2007/08 одржано је 14. марта у Ниону у Швајцарској. Прве утакмице се играју 3. априла, а реванши 10. априла.

Полуфинале 

Полуфинални мечеви се играју 24. априла, а реванши 1. маја.

Финале 
Финална утакмица је играна на Градском стадиону у Манчестеру, Енглеска 14. маја 2008. године.

Састав екипе победника 
Вјачеслав Малефејев, Александар Анјуков, Ивица Крижанац, Виктор Фајзулин, Фатих Теке, Радек Ширл, Конанстантин Зирјанов, Роман Широков, Анатолиј Тимошчук (к), Андреј Аршавин, Игор Денисов.
 Тренер: Дик Адвокат

Види још 
 Интертото куп 2007.
 Лига шампиона 2007/08.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2007/08. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2007/08. у УЕФА такмичењима